Лос Панчос има више значења:

 Лос Панчос, Парке Рекреативо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Панчос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Панчос (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Панчос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Панчос (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Панчос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Панчос (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Панчос (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Панчос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику